Karl Jochen Rindt, avstrijski dirkač formule 1, * 18. april 1942, Mainz, Nemčija, † 5. september 1970, Monza, Italija.

Življenjepis
Karl Jochen Rindt, bolj znan kot Jochen Rindt, je pokojni avstrijski dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1970, ki ga je kot za zdaj edini dirkač v zgodovini osvojil posmrtno. Namreč na treningu pred deseto dirko sezone za Veliko nagrado Italije ga je v enem najhitrejših ovinkov v Formuli 1, Parabolici, nenadoma odneslo v zaščitno ograjo. Vzrok nesreče je bil verjetno odpoved enega od zavornih diskov. Rindt je nato umrl na poti v bolnišnico in tako je po Jimu Clarku Lotus v dveh letih izgubil že drugega dirkača. Do konca sezone so bile še štiri dirke, vključno z Monzo in le Jacky Ickx s Ferrarijem je imel še možnost prehiteti Rindta. Toda Emerson Fittipaldi, drugi dirkač Lotusa, je zmagal na predzadnji dirki sezone za Veliko nagrado ZDA in vzel Ickxu ključne točke, tako da je Rindtu le uspelo zadržati prednost in naslov.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 
 
 seznam avstrijskih dirkačev
 seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Opombe 

Rojeni leta 1942
Umrli leta 1970
Svetovni prvaki Formule 1
Avstrijski dirkači
Avstrijski vozniki Formule 1
Privatniki Brabhama Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači